Chen Hsong (полное название - Chen Hsong Machinery Co Ltd.) — гонконгская компания, поставщик термопластавтоматов.

Главный офис компании находится в Гонконге, а главные производственные и исследовательские центры базируются в китайских городах Шэньчжэнь, Шуньдэ, Нинбо, а также в Тайване, Макао и Японии.

В группу компаний The Chen Hsong Group входит: 
 Chen Hsong Machinery Company Limited
 Chen Hsong Industrial Park (Shenzhen) Company Limited
 Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Company Limited
 Chen Hsong Machinery (Ningbo) Company Limited
 Chen Hsong Machinery Taiwan Company Limited
 Chen Hsong Machinery Macau Commercial Offshore Company Limited

Примечания

Ссылки 
www.chenhsong.com – Официальный сайт компании